Меркульево — название населённых пунктов:

Россия 
 Меркульево — деревня в Брянском районе Брянской области.
 Меркульево — деревня в Жуковском районе Калужской области.